Metacyclops fiersi – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 2001 roku przez Paolę De Laurentiis, Giuseppe Lucio Pesce i Williama F. Humphreysa.

Przypisy

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2001 roku